Артур Павлович Жилкин (25 сентября 1938 — 21 октября 2017, Екатеринбург) — советский и российский оперный певец (лирический тенор), народный артист РСФСР, педагог, преподаватель вокала.

Биография 
Родился 25 сентября 1938 года. Учился в Одесской консерватории (педагог О. Н. Благовидова).

В 1971—1996 годах был ведущим солистом Свердловского (Екатеринбургского) театра оперы и балета. За годы работы в театре исполнил более 30 оперных партий. Закончив оперную карьеру, преподавал в Уральской Государственной Консерватории им. М.П.Мусоргского.

Театральные критики отзывались о нём: «всегда свойственные ему приподнятость, вдохновенность сочетаются с благородством, поэтичностью, продуманностью и точностью штрихов».

Умер 21 октября 2017 года. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (13.01.1978)
 Народный артист РСФСР (24.07.1987)

Оперные партии 
 «Травиата» Дж. Верди — Альфред
 «Борис Годунов» Модеста Мусоргского — Юродивый
 «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха — Гофман
 «Отелло» Дж. Верди — Кассио
 «Фауст» Гуно — Фауст
 «Севильский цирюльник» Россини — граф Альмавива
 «Евгений Онегин» Чайковский — Ленский
 «Пётр Первый» Андрея Петрова — Владимир
 «Пророк» Джакомо Мейербера — певец (Государственная премия СССР).
 "Тоска" Джакомо Пуччини - Марио Каварадосси
 "Риголетто" Джузеппе Верди - Герцог

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии:Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета
Выпускники Одесской музыкальной академии
Похороненные на Широкореченском кладбище